Gelao désigne en Chine et au Viêt Nam :
Les Gelao, une minorité de Chine;
Le gelao, une langue tai-kadai parlée par les Gelao, en Chine;
Le gelao rouge, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao au Viêt Nam.
Le gelao blanc, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao en Chine.
Le gelao blanc de Pudi, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao en Chine.
Le gelao blanc de Niupo, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao en Chine.
Le gelao vert, une langue de la même famille parlée par les Gelao en Chine et au Viêt Nam.
Le gelao vert de Liangshui, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao en Chine.